Salawat kan syfta på:

 Salawat (islam) – ett ord som syftar på en speciell arabisk fras
 Salawati – en ö i Indonesien